Frans II kan syfta på:

Frans II av Bretagne
Frans II av Frankrike
Frans II (tysk-romersk kejsare)
Frans II av Bägge Sicilierna
Frans II Rakoczy av Siebenbürgen